

Профессии 
 Кинопродюсер
 Исполнительный продюсер
 Музыкальный продюсер

Другие значения 
 Продюсер (телесериал)

См. также 
 Продюсеры
 Антрепренёр
 Куратор